Lantenay se poate referi la două comune din Franța:

Lantenay, Ain
Lantenay, Côte-d'Or